Архангельское — село в Сокольском районе Вологодской области на реке Бохтюга. Административный центр Архангельского сельского поселения и Архангельского сельсовета.

Расстояние до районного центра Сокола по автодороге — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Корякино, Тупицыно, Погорелка, Фокино, Залесье.

По переписи 2002 года население — 273 человека (144 мужчины, 129 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)